Skalak oder Skalák ist der Familienname folgender Personen:
 Jiří Skalák (* 1992), tschechischer Fußballspieler
 Richard Skalak (1923–1997), US-amerikanischer Bioingenieur